Balea är ett släkte av snäckor som beskrevs av John Edward Gray 1824. Balea ingår i familjen spolsnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Spolsnäckor
Balea